Sechs Schiffe der Royal Navy führten bisher den Namen HMS Foxhound, benannt nach der Hunderasse English Foxhound:

 Die erste HMS Foxhound war eine 18-Kanonen-Sloop, die 1806 vom Stapel lief und 1809 im Atlantik gesunken ist. 
 Die zweite HMS Foxhound war die 1809 erbeutete französische 16-Kanonen-Sloop Basque, die 1816 verkauft wurde. 
 Der Bau einer 10-Kanonen-Sloop, die HMS Foxhound heißen sollte, wurde 1826 in Auftrag gegeben. Noch vor dem Stapellauf wurde der Auftrag jedoch 1831 gestrichen. 
 Die dritte HMS Foxhound war ein Schrauben-Kanonenboot, das 1856 vom Stapel lief und 1866 verschrottet wurde. 
 Die vierte HMS Foxhound war ebenfalls ein Schrauben-Kanonenboot mit vier Geschützen, das 1877 vom Stapel lief, 1920 verkauft und erst 1975 abgewrackt wurde.
 Die fünfte HMS Foxhound war ein Zerstörer der Beagle-Klasse. 1909 vom Stapel gelaufen, wurde er im Ersten Weltkrieg eingesetzt und 1921 außer Dienst gestellt. 
 Die sechste HMS Foxhound war ein Zerstörer der F-Klasse aus dem Jahre 1934. Das Schiff wurde im Zweiten Weltkrieg eingesetzt und 1944 der Royal Canadian Navy überlassen, die es in HMCS Qu'Appelle umbenannte.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Foxhound